Forces de Defensa d'Israel, forces armades d'Israel
 Frente Democrático de Izquierdas, coalició electoral històrica d'Espanya
 Germans d'Itàlia (del seu nom en italià Fratelli d'Italia), partit polític d'Itàlia
 Federació Dental Internacional, associació professional internacional de dentistes
 Inversió estrangera directa (del seu nom en anglès Foreign Direct Investment), moviment internacional del capital d'una empresa